Гербы муниципальных образований Чакырский наслег:

 Герб Чакырского наслега — в Амгинском улусе Республики Саха (Якутия).
 Герб Чакырского наслега — в Чурапчинском улусе Республики Саха (Якутия).